Роберт Хеффернан (, , Корк, Ирландия) — ирландский легкоатлет. Чемпион мира 2013 года в ходьбе на 50 километров. Участник 4-х Олимпийских игр с 2000 по 2012 год. Женат на атлетке Мэриан Хеффернан, трое детей.

Результаты на крупных соревнованиях

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF
 

Легкоатлеты Ирландии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике